Toaff è un cognome di origine ebraica. Può riferirsi a:
Alfredo Sabato Toaff – rabbino e biblista italiano
Ariel Toaff – storico e scrittore italiano, figlio di Elio e nipote di Alfredo Sabato
Elio Toaff – rabbino italiano, figlio di Alfredo Sabato